Cometa Lulin – cometa non periodica 
 145523 Lulin – asteroide della fascia principale
Osservatorio Lulin – osservatorio astronomico Taiwanese